WUA steht als Abkürzung für:

 Welturheberrechtsabkommen, weltweite Regelung zum Schutz der Urheberrechte 
 Water User Association (Südafrika), ein Wassernutzerzweckverband in Südafrika

Wua steht für:
 Yua (Flöte), eine Holzflöte in Nordghana

Abkürzung